Pedro Guerra puede hacer referencia a:

Pedro Guerra Mansito, un cantautor español.
Pedro Guerra Cabrera, político canario, padre del anterior.
Pedro Guerra (político peruano), político peruano del siglo XIX.